

Lieux 
Resnik est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Resnik, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Resnik, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Resnik, une localité située dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;
au Monténégro
Resnik, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
en Serbie
Resnik, une localité située dans la municipalité d'Aerodrom (Kragujevac), district de Šumadija ;
Resnik, un village situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Resnik, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar ;
Resnik/Resnik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć ;
Reznik/Resnik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Autres 
Resnik, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité urbaine de Rakovica ;
la gare de Resnik, située à Belgrade en Serbie, dans la municipalité urbaine de Rakovica ;
l'aéroport de Resnik (Zračna luka Resnik en croate), du nom d'un quartier de Kaštel Štafilić sur la commune de Kaštela en Croatie, à 20 km de la ville de Split qu'il dessert.

Personnes 

 Judith A. Resnik (1949-1986), astronaute américaine
 Regina Resnik (1922-2013), chanteuse lyrique américaine
 Salomon Resnik (1920-2017), psychanalyste et psychiatre argentin

Homonymie de toponyme